Правосудие:

 Правосудие — вид правоохранительной и правоприменительной государственной деятельности, в которой реализуется судебная власть
 ГАС Правосудие — государственная автоматизированная система Российской Федерации.
 «Правосудие» () — американский телесериал 2006 года, юридическая драма.
 «Правосудие» () — американский телесериал 2010 года, криминальная драма.